Tournemire puede referirse a: 

 Tournemire, comuna francesa situada en Aveyron.
 Tournemire, comuna francesa situada en Cantal.